Хорган () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хорган, Денис (1871—1922) — британский толкатель ядра.
  (род. 1978) — американский велогонщик, чемпион США по горным велокроссу (2002—2005, 2009) и марафону (2009—2010).
  (род. 1977) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Монреаль Экспос».
 Хорган, Джон:
  (1876—1955) — ирландский политик, член Палаты представителей (1927), лорд-мэр Корка (1941—1942).
  (род. 1940) — ирландский журналист и политик, член Сената (1969—1977) и Палаты представителей (1977—1981), депутат Европейского парламента (1981—1983), уполномоченный по правам прессы в Ирландии (2007—2014).
  (1950—2016) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Корк (1970, 1978) и клуба «Блэкрок» (1972, 1979).
  (род. 1959) — канадский политик, премьер-министр провинции Британская Колумбия (с 2017).
 Хорган, Дэниел — ирландский политик, мэр Корка (1890—1892).
  (род. 1992) — ирландский футболист, обладатель Кубка президента Ирландии в составе клуба «Дандолк» (2015).
 Хорган, Кара (род. 1984) — британская актриса.
 Хорган, Киран — ирландский звукорежиссёр, лауреат премии Британской академии в области телевизионного искусства за звук к игровому кино (1994—1995).
  — ирландский кинорежиссёр, номинант на Ирландскую премию в области кино и телевидения за полнометражный документальный фильм (2016).
  (род. 1979) — ирландский футболист, финалист Кубка Ирландии (2005) и Кубка Ирландской лиги (2011) в составе клуба «Корк Сити».
  (1846—1910) — американский военный моряк, участник Гражданской войны, обладатель Медали Почёта за взятие Плимута (штат Северная Каролина; 1864).
  — ирландский врач-инфекционист, президент Королевской коллегии врачей Ирландии (с 2017).
  (род. 1968) — ирландский футбольный тренер, главный тренер клуба чемпионата Ирландии «Финн Харпс» (с 2014).
 Хорган, Патрик:
  (род. 1957) — ирландский хёрлер, финалист чемпионата Ирландии в составе команды графства Корк (1982).
  (род. 1988) — ирландский хёрлер, финалист чемпионата Ирландии в составе команды графства Корк (2013, 2021).
  (1903—1995) — американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии за книгу по истории (1955, 1976).
  (род. 1968) — ирландский футбольный врвтарь и тренер, главный тренер клуба чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» (2013—2014).
  — британский игрок в боулз, чемпион Британских островов в парах (2006).
  (1854—1941) — американский гравёр, обладатель медали Американского института графических искусств (1924).
  (род. 1987) — новозеландский велогонщик, серебряный медалист чемпионата Новой Зеландии (2012, 2014) и чемпион Океании в раздельном старте (2012).
 Хорган, Терри (род. 1967) — ирландская легкоатлетка, бронзовая медалистка чемпионата Любительской атлетической ассоциации Англии в прыжках в длину (1990).
 Хорган, Трэйси (в замужестве — Флёри; род. 1986) — канадская кёрлингистка.
 Хорган, Ферард — чемпион фестиваля «Фла Холь» по игре на аккордеоне (1987).
  (род. 1946) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Лимерик (1973).
  (род. 1978) — ирландский регбист, обладатель Кубка Хейнекен в составе клуба «Ленстер» (2009, 2011).
  (род. 1970) — ирландская комедиантка, актриса и режиссёр, лауреат Телевизионной премии Британской академии за сценарий комедии (2022).
  (ур. Дерван; род. 1978) — ирландская велогонщица, чемпионка Ирландии в раздельном старте (2004) и гонках (2005—2008, 2011).
  (род. 1976) — ирландский регбист, обладатель Кубка Хейнекен в составе клуба «Манстер» (2006).
  (род. 1947) — ирландский конник, бронзовый медалист чемпионата Европы по конному троеборью в составе национальной сборной (1977, 1989).
 Хорган, Эшли — американский роллер, обладательница Кубка мира по спидскейтингу (2001)/

См. также 
  (1924—2009) — американский театральный и кинорежиссёр, композитор, лауреат премии «Драма Деск» выдающемуся режиссёру (1968—1969, 1971).